Le tournoi Open du Texas 2003 est l'édition féminine 2003 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 12 au  à Dallas. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La finale oppose les deux meilleures joueuses mondiales et c'est la  mondiale Carol Owens qui l'emporte face à Natalie Pohrer.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash à Dallas
Sport aux États-Unis en mars 2003
Squash en 2003